Marie Brabantská ( Marie de Brabant, 1278 – po 1338) byla savojská hraběnka z dynastie Reginarovců.

Život 
Narodila se jako mladší dcera brabantského vévody Jana I. a jeho druhé manželky Markéty, dcery Víta z Dampierre. Roku 1305 se stala druhou chotí o řadu let staršího savojského hraběte Amadea V. a porodila mu čtyři dcery. Roku 1323 ovdověla, zemřela po roce 1338 a byla pohřbena po boku svých rodičů v bruselském kostele menších bratří.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Reginarovci
Savojské hraběnky
Pohřbení ve františkánském kostele v Bruselu
Narození ve 13. století
Úmrtí ve 14. století
Ženy